Мо́литор (Molitor) — немецкая фамилия. Известные носители:

  — немецкий каноник и писатель.
 Молитор, Габриэль Жан Жозеф (1770—1849) — французский военачальник, Маршал Франции (1823).
 Молитор, Грегори (род. 1980) — люксембургский футболист, защитник клуба «Рюмеланж».
 Молитор, Карл (1920—2014) — швейцарский горнолыжник, двукратный призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948).
 Молитор, Катарина (род. 1983) — немецкая копьеметательница и волейболистка.
 Молитор, Мелани — чехословацкая теннисистка, мать Мартины Хингис.
 Молитор, Стив (род. 1980) — канадский боксёр.
  — немецкий филолог.
 Молитор, Ян Петр (1702—1756) — немецкий художник позднего барокко.

Примечания